Ел Папагајо има више значења:

 Ел Папагајо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папагајо (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику